Игумнов, Александр:
 Игумнов, Александр Васильевич (1761—1834) — русский переводчик, востоковед и писатель.
 Игумнов, Александр Иванович (1908—1988) — ЗМС СССР (футбол, хоккей с мячом), тренер.
 Игумнов, Александр Николаевич (1899—1976) — советский горный инженер-геологоразведчик, минералог.